Brunel bezeichnet:

 die Brunel-Universität, staatliche Universität in England
 Brunel (Unternehmen), Unternehmen für Personaldienstleistung in Amsterdam mit deutscher Filiale in Bremen
 Brunel Award

Brunel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Brunel (1874–1960), Schweizer Architekt
 Adrian Brunel (1892–1958), britischer Filmregisseur
 Alexys Brunel (* 1998), französischer Radrennfahrer
 Clovis Brunel (1884–1971), französischer Romanist, Provenzalist und Mediävist
 Fucien Brunel (* 1984), haitianischer Fußballspieler
 Georges Brunel (1856–1900), französischer Mathematiker
 Gérard Brunel (* 1957), französischer Leichtathlet
 Isambard Kingdom Brunel (1806–1859), britischer Ingenieur
 Jacques Brunel (* 1954), französischer Rugbyspieler und -trainer
 Jean-Luc Brunel (1946–2022), französischer Unternehmer und Model-Agent
 Marc Isambard Brunel (1769–1849), französisch-britischer Ingenieur
 Olivier Brunel (um 1540–1585), flämischer Entdeckungsreisender
 René Brunel, französischer Zivilbeamter in Marokko, Verfasser von Monographien über marokkanische Sufiorden
 Sylvie Brunel (* 1960), französische Wirtschaftswissenschaftlerin, Geographin und Hochschullehrerin
 Valentin Brunel (* 1996), französischer Deep-House-DJ und Musikproduzent, siehe unter seinem Künstlernamen Kungs